Соревнования в фигурном катании среди спортивных пар на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 18 и 19 февраля. Местом проведения соревнований станет Столичный дворец спорта, расположенный в Пекине. В турнире примет участие 19 спортивных пар представляющие 13 НОК, которые завоевали олимпийские лицензии по результатам чемпионата мира 2021 года и турнира Nebelhorn Trophy. По итогам короткой программы в финал прошли 16 лучших пар.

Олимпийскими чемпионами 2018 года являются немецкие фигуристы Алёна Савченко и Брюно Массо, завершившие карьеру в сезоне 2017/2018.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований в парном катании на зимних Олимпийских игр 2022 года мировые рекорды в парном катании были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Предыстория 
Олимпийские чемпионы 2018 года Алёна Савченко и Брюно Массо из Германии завершили карьеру. При этом они установили мировые рекорды в произвольной программах и в сумме баллов на чемпионате мира 2018 года в Милане, а после этого сезона система судейства претерпела изменения (в частности, ранее судьи оценивали качество исполнения элементов по трёхбалльной шкале, а теперь по пятибалльной).

В постолимпийском сезоне 2018/2019 в серии Гран-при не участвовали медалисты Олимпийских игр в соревновании спортивных пар. Золото финала Гран-при и чемпионат Европы выиграли французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Французские фигуристы после континентального первенства стали обладателями мирового рекорда в произвольной программе и по сумме баллов. Суй Вэньцзин и Хань Цун, ставшие вторыми на прошлых Играх, в новом четырёхлетнем цикле пропустили первую половину постолимпийского сезона, но зимой 2019 года вернулись, победили на чемпионате четырёх континентов в Анахайме и завоевали второй титул чемпионов мира в Сайтаме. В Японии они сначала установили мировой рекорд в короткой программе, но катавшиеся следом россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов набрали ещё больше баллов, а в произвольной программе победили российскую пару, установив рекорд в произвольной программе (155,60) и по сумме баллов (234,84 балла).

Финал Гран-при в Турине в конце 2019 года и чемпионат четырёх континентов 2020 года выиграла китайская пара Суй и Хань. В этом сезоне дважды был обновлён мировой рекорд в короткой программе: в ноябре на японском этапе Гран-при Суй и Хань набрали 81,27 балла, а на чемпионате Европы в Граце россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский обновили его до 82,34 балла. Последние стали победителями континентального первенства. Чемпионат мира в Канаде был отменён из-за начавшейся пандемии коронавируса. Французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре осенью 2020 года завершили карьеру.

Следующий сезон 2020/2021 также был значительно изменён, серия Гран-при состояла фактически из внутренних турниров, а среди чемпионатов ИСУ состоялось только мировое первенство в Стокгольме. На этом турнире золото выиграли россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов, серебро завоевали китайцы Суй и Хань, бронзу — другие россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Тарасова и Морозов также выступали в Швеции, финишировав на четвёртом месте.

В новом олимпийском сезоне финал Гран-при не состоялся из-за пандемии коронавируса. На чемпионате Европы в Таллине золото выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, установив мировые рекорды и в короткой (82,36), и в произвольной (157,46) программах. Весь подиум на континентальном первенстве заняли российские пары, которые были включены в состав сборной на Олимпийские игры. На чемпионате четырёх континентов в парном катании не было ни одного участника Олимпийских игр (участвовали только фигуристы США и Канады, которые отправили спортсменов, не отобравшихся на Олимпиаду), вся китайская сборная этот турнир пропускала.

На старте Олимпийских игр состоялись командные соревнования фигуристов, где в короткой программе победу одержали китайцы Суй и Хань с новым мировым рекордом 82,83 балла, победив россиян Мишину и Галлямова. В произвольной программе в сборной Китая была произведена замена на Пэн Чэн и Цзинь Яна, и победу одержали россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов. На момент начала индивидуальных соревнований рекорды в произвольной программе и по сумме баллов оставались за Мишиной и Галлямовым.

Результаты

Короткая программа

Произвольная программа

Итог

Примечания

Ссылки 
 Фигурное катание на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU)

Фигурное катание в сезоне 2021/2022